Pierre-Jacques Seveste (1773-1825), acteur de théâtre français ;
 Edmond Seveste (1799-1852), son fils, dramaturge et directeur de salle de spectacles français ;
 Jules Seveste (1803-1854), son frère, dramaturge et administrateur de théâtre français ;
 Jacqueline Seveste (1844-1927), sa fille, chanteuse d’opéra française ;
 Jules-Didier Seveste (1846-1871), son frère, acteur de théâtre français.

Toponyme 

 Rue Seveste à Paris.